Bhaskaran ist der Familienname folgender Personen:
 P. Bhaskaran (1924–2007), indischer Liedtexter, Regisseur und Schauspieler
 Vasudevan Bhaskaran (* 1950), indischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 Baskaran
 Bhaskara